Davis Cup 2003 beschrijft de 92e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

Australië won voor de 28e keer de Davis Cup door in de finale Spanje met 3-1 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

België verloor in de eerste ronde tegen de latere finalist Spanje, en vervolgens verloor het ook de beslissingswedstrijd ter handhaving in de Wereldgroep. Het speelt volgend jaar in de regionale groep 1.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland verloor in de eerste ronde van de latere halvefinalist Zwitserland, maar won de beslissingswedstrijd om degratie te voorkomen. Hiermee handhaafde Oranje zich in de Wereldgroep.

Nederlandse Antillen 
Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 2.

Na verlies in de eerste ronde werd ook de beslissingswedstrijd voor handhaving verloren. Daardoor degradeerden de Antillen naar groep 3.